Osoby noszące nazwisko Choudhury:
 Badal Choudhury (ur. 1951) – indyjski polityk
 Hamza Choudhury (ur. 1997) – angielski piłkarz
 Roy Choudhury (ur. 1946) – indyjski strzelec
 Sarita Choudhury (ur. 1966) – brytyjska aktorka
 Souren Choudhury (ur. 1918) – indyjski strzelec